

Штеттен — громада, федеральна земля Баварія
 Штеттен — громада, федеральна земля Баден-Вюртемберг
 Штеттен — громада, федеральна земля Баварія Рейнланд-Пфальц
 Штеттен-ам-кальтен-Маркт — громада, федеральна земля Баден-Вюртемберг
 Штеттен-ам-Аюрберг — громада, федеральна земля Баварія

Штеттен — громада в кантоні Ааргау
 Штеттен — громада в кантоні Шаффгаузен